Conant ist der Familienname folgender Personen:
 Abbie Conant (* 1955), US-amerikanische Posaunistin, Hochschullehrerin und Performerin
 David S. Conant (1949–2018), US-amerikanischer Botaniker
 Deborah Henson-Conant (* 1953), US-amerikanische Komponistin und Harfenistin
 Frederic Conant (1892–1974), US-amerikanischer Segler
 Gordon Daniel Conant (1885–1953), kanadischer Politiker und 12. Premierminister von Ontario
 James Conant (James Ferguson Conant; * 1958), US-amerikanischer Philosoph
 James Bryant Conant (1893–1978), US-amerikanischer Chemiker und Diplomat
 Kenneth John Conant (1894–1984), US-amerikanischer Kunsthistoriker
 Levi L. Conant (1857–1916), US-amerikanischer Mathematiker
 Roger Conant (Stadtgründer) (1592–1679), Gründer der US-amerikanischen Stadt Salem (Massachusetts)
 Roger Conant (1909–2003), US-amerikanischer Zoologe, Herpetologe

Conant ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Conant (Arkansas)
 Conant (Florida)
 Conant (Illinois)
 Conant (Kalifornien)
 Conant (Ohio)

geografischer Objekte:
 Conant Valley, Tal in den Darwin Mountains, Antarktika
 Levi-L.-Conant-Preis, Mathematik-Preis der American Mathematical Society

im NRHP gelistete Objekte:
 Conant Creek Pegram Truss Railroad Bridge, in Grainville, Idaho, ID-Nr. 97000756
 Conant Public Library, in Winchester, New Hampshire, ID-Nr. 87001420
 Conant Thread-Coats & Clark Mill Complex District, in Pawtucket, Rhode Island, ID-Nr. 83003809
 Conant, Exercise, House, in Beverly, Massachusetts, ID-Nr. 90000199
 Conant's Cabin and Park, in Gladbrook, Iowa, ID-Nr. 00000920
 Conant's Hill Site, in Wareham, Massachusetts, ID-Nr. 09000091
 Conant-Sawyer Cottage, in York Beach, Maine, ID-Nr. 92000279

Siehe auch:
 Conand